Dwars ist der Familienname folgender Personen:

 Jens-Fietje Dwars (* 1960), deutscher Autor, Dokumentarfilmer und Ausstellungsorganisator
 Martin Dwars (* 1987), deutscher Fußballtorhüter

Dwars steht für
 Dwars River, ein Fluss in der Provinz Western Cape von Südafrika
 querab, ein seemännischer Fachausdruck, siehe Liste seemännischer Fachwörter (A bis M)#D.

DWARS ist die Jugendorganisation der niederländischen Partei GroenLinks.